Pestxani (Tsibanobalka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pestxani (Novoberezanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pestxani (Lvóvskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pestxani (Tbilísskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pestxani (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Pestxani (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Pestxani (Calmúquia), localitat de la república de Calmúquia, a Rússia